Протон, протони, як і електрони — елементарні частинки, не мають внутрішньої структури.
 Протон (ракета-носій) — ракета-носій важкого класу, призначена для виведення автоматичних космічних апаратів на орбіту Землі та на відлітні траєкторії в космічний простір.
 Протон (хімія) — катіон Гідрогену H+